Die Kumpoo Macau Open 2011 im Badminton fanden vom 29. November bis zum 4. Dezember 2011 in Taipa, Macau, statt.

Austragungsort 
 Cotai Arena, Taipa, Macao

Finalergebnisse

Herreneinzel

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
BWF Grand Prix 2011